Bradford County kan syfta på:

Bradford County, Florida
Bradford County, Pennsylvania